Blixt eller blixten kan syfta på följande:

 Blixt (åska) – ett atmosfäriskt fenomen
 Fotoblixt – en ljuskälla särskilt avsedd för fotografering
 Blixtschack – en typ av schack som spelas med synnerligen begränsad betänketid
 Operation Blixt – en militär operation under det kroatiska självständighetskriget
 Gammablixt – ett kort men oerhört kraftfullt utbrott av gammastrålning från universum
 Blixt (efternamn) - ett efternamn
 Blixten (tídning) – en tidigare tidning utgiven i Tranås

Se även 
 HMS Blixt – flera fartyg
 Ljusbåge
 Elektrostatisk urladdning – en plötslig urladdning mellan två föremål